То́рнтон () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1853—1906) — английский футболист.
 Торнтон, Биг Мама (1926—1984) — американская певица.
 Торнтон, Билли Боб (род. 1955) — американский актёр.
  (род. 1962) — американский баскетболист.
  (род. 1953) — американский писатель-историк.
  (1920—1991) — шотландский футболист.
 Торнтон, Генри (1760—1815) — английский экономист.
  (1871—1933) — американский, британский и канадский бизнесмен.
  (род. 1952) — английский политик, баронесса.
 Торнтон, Джеймс Джордж (Яков Иванович) (1797—1869) — английский купец и предприниматель, в 1841 году основал ткацкую фабрику в Санкт-Петербурге (ныне — АО «Невская мануфактура»).
 Торнтон, Джейн (род. 1978) — канадская гребчиха.
  (род. 1965) — американский теле- и радиоведущий.
 Торнтон, Джо (род. 1979) — канадский хоккеист.
  (1846—1917) — американский политик.
 Торнтон, Дэвид (род. 1953) — американский актёр.
  (1911—1976) — американский скотовладелец и политик, губернатор Колорадо.
 Торнтон, Зак (род. 1973) — американский футболист.
  (род. 1986) — ирландский футболист.
 Торнтон, Кейла (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Торнтон, Кейт (род. 1973) — английская журналистка и телеведущая.
  (род. 1956) — американский актёр озвучивания.
 Торнтон, Кит (род. 1963) — американский рэпер более известный как .
 Торнтон, Кэтрин Райан Корделл (род. 1952) — американская женщина-астронавт и физик.
  (род. 1952) — британский политик.
  (род. 1949) — американский военный моряк, «морской котик».
  (род. 1960) — американский экономист.
 Торнтон, Маркус (род. 1987) — американский баскетболист.
 Торнтон, Мелани Джанин (1967—2001) — немецкая и американская певица.
 Торнтон, Мелоди (род. 1984) — американская певица, танцовщица.
  (род. 1976) — американский бейсболист.
  (1714—1803) — американский конгрессмен, политик.
  (XV век) — английский писец.
  (род. 1967) — шотландский игрок в дартс.
  (1768—1837) — английский врач и писатель-ботаник.
  (1880—1964) — американский банкир, мэр Далласа.
 Торнтон, Саманта (род. 1966) — австралийская баскетболистка.
  (род. 1965) — канадская и британская писательница, социолог-культуролог.
 Торнтон, Сигрид (род. 1959) — австралийская актриса театра, кино и телевидения.
  (род. 1971) — канадский хоккеист.
  (1754—1838) — британский политик, директор Банка Англии на протяжении 53 лет.
  (род. 1957) — английский епископ.
 Торнтон, Тиффани (род. 1986) — американская актриса и певица.
 Торнтон, Трент (род. 1993) — американский бейсболист.
 Торнтон, Уильям (1759—1828) — английский и американский архитектор, врач, художник и изобретатель (полимат).
  (1813—1880) — английский экономист и писатель.
 Торнтон, Уильям Эдгар (1929—2020) — американский астронавт.
 Торнтон, Уорик — австралийский режиссёр, сценарист и кинооператор.
 Торнтон, Фрэнк (1921—2013) — английский актёр кино и телевидения.
  (род. 1983) — ирландский футболист.
 Торнтон, Шон (род. 1977) — канадский хоккеист.
  (1817—1906) — британский дипломат.
  (род. 1983) — американский баскетболист.
  (1880—1915) — английская актриса и натурщица.
  (1940—2010) — шотландская и канадская писательница.
  (1817—1877) — ирландская и английская авантюристка, моряк.
 Торнтон, Эрик (1879—1945) — бельгийский футболист.

Топонимы

Великобритания 
 Сортировка по графствам, по алфавиту
  — деревня в Бакингемшире.
 Торнтон — деревня в Уэст-Йоркшире.
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
  — деревня в Ланкашире.
  — деревня в Мерсисайде.
  — деревня в Пембрукшире.
  — деревня в Файфе.

Составные
 <small>По алфавиту</small>
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Линкольншире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Линкольншире.
  — деревня в Чешире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Мерсисайде.
  — район .

США 
 Сортировка по штатам, по алфавиту
  — город в Айове.
 Торнтон — город в Арканзасе.
  — статистически обособленная местность в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
 Торнтон — город в Колорадо.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — городок в Техасе.

Тауншипы
  — в Иллинойсе.
  — в Небраске.

 Другие страны 
  — поселение в Онтарио, Канада.

 Прочее 
 «Торнтон» — товарищество шерстяных изделий, существовавшее в дореволюционной России.
  — руины XII века близ деревни , Линкольншир, Англия.
  — один из крупнейших карьеров в мире в деревне , Иллинойс, США.
  — американский эскадренный миноносец, служивший с 1919 по 1945 года.

 См. также 
 Grant Thornton International'' — международная организация, объединяющая независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, предоставляющие аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги.
  — маленькая речушка в штате Вашингтон, США.

Примечания